Cuno Amiet (1868-1961), peintre suisse ;
 Jean-Louis Amiet, herpétologiste et entomologiste français ;
 Marie Louise Amiet (1879-1944), dessinatrice et artiste-peintre française ;
 Pierre Amiet (1922-2021), archéologue et conservateur de musée français.